Gerard Vloedbeld (1884-1961), een Twents schrijver en onderwijzer
Gerard Vloedbeld (1919-2012), een Twents schrijver en archivaris, zoon van bovengenoemde